Blutholz steht für:

 Bloodwood (englisch), Baumarten, deren Holz, Rinde oder ähnliches eine rote Farbe hat
 Blutholz (Film), Kriminalfilm aus dem Jahr 2022 von Torsten C. Fischer